Heinrich Smidt ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Smidt (Politiker, 1655) (1655–1736), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bremen
 Heinrich Smidt (1798–1867), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Smidt (Politiker, 1806) (1806–1878), deutscher Jurist, Archivar und Politiker, Senator in Bremen

Siehe auch:
 Heinrich Schmidt